Amerikai Egyesült Államok
 Cale (Arkansas)
 Cale (Indiana)